Grandet ist der Name folgender Personen:
 Cyril Grandet (* 1942), französischer Autorennfahrer
 Joseph Grandet (1646–1724), französischer Theologe und Biograph
 Joseph-Marie Grandet (1797–1875), französischer Jurist und Politiker